Бохнер (,  Бохнявский):
 Бохнер, Дэниэл (род. 1984) — канадский хоккейный тренер.
 Бохнер, Саломон (18991982) — американский математик.
 Пространство Бохнера
 Интеграл Бохнера
 Теорема Бохнера
 Тождество Бохнера

См. также 
 Бохеньский ()

Бохня